Silivaș bedeutet:

 Daniela Silivaș, eine rumänische Turnerin

 mehrere Orte in Rumänien:
 Silivaș (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Silivaș (Cluj), Dorf im Kreis Cluj